Hills of Hate – film del 1921 diretto da Ben F. Wilson (come Ben Wilson) (1921)
Hills of Hate – film del 1926 diretto da Raymond Longford